Jerzmanowski – polskie nazwisko. Nosi je obecnie ok. 240 osób.

Osoby noszące nazwisko Jerzmanowski 
 Erazm Jerzmanowski (1844–1909) – powstaniec, przemysłowiec, filantrop, „polski Nobel”
 Franciszek Jerzmanowski (1737–1802) – ziemianin, poseł na Sejm
 Paweł Jerzmanowski (1779–1862) – generał, żołnierz napoleoński
 Wiktor Jerzmanowski – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Zofia Jerzmanowska (1906–1999) – chemiczka, prof. AM w Łodzi

Zobacz też 
 Nagroda im. Jerzmanowskich – przyznawana za działalność artystyczną, naukową lub społeczną

Przypisy 

Polskie nazwiska